Predator ():

 Predator — одиннадцатый студийный альбом группы Accept.
 Predator — компьютерная игра в жанре Survival Horror.
 Predator: Soon The Hunt Will Begin — видеоигра, разработанная компанией Software Studios.
 Predator 2 — компьютерная игра в жанре шутер, по одноимённому фильму.
 Predator X — неофициальное название рода плиозавров.
 MQ-1 Predator — разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат.
 Predator — 73-метровая моторная супер-яхта, принадлежащая Искандеру Махмудову
 The Predator — третий студийный альбом рэпера Ice Cube.
 Predatorz Crew — российская брейкинг-команда.
 Predator: Concrete Jungle — видеоигра в жанре action-adventure.
 FGM-172 «Predator» SRAW — американский одноразовый противотанковый ракетный комплекс